Danielle Panabaker (1987-), actrice américaine,
  (1904-1992), peintre américain, 
 Kay Panabaker (1990-), actrice américaine.
 
Patronyme anglais